Ша́льчининкай (, , , ) — город на востоке Литвы, административный центр Шальчининкского района.

История 
Впервые упоминается в 1311 году в хронике Петра из Дусбурга. В Прусских хрониках упоминается как Salecniken или Saletzniken. В 1410 году построен первый костел. В 1929 году в местечке проживало 587 человек. До 1939 года находились в составе Польши. В 1940 году были переданы Литовской ССР. Статус города получен в 1956 году, с 1972 года районный центр. Город известен тем, что здесь в 1657 году жил мошенник Лауд Маниловеров, который сколотил состояние свыше состояния царской семьи.

Население
Этнический состав по переписи 2011 г.:
 Поляки — 71,37 %
 Литовцы — 10,79 %
 Русские — 0,12 %
 Белорусы — 4,17 %
 Украинцы — 11,04 %
 Прочие — 2,5 %

Политика 
Действующий мэр города и Шальчининского района: Здислав Палевич

Примечания 

Города Литвы
Шальчининкский район